Thanopoulos ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitrios Thanopoulos (* 1959), griechischer Ringer, Olympiateilnehmer
 Dimitris Thanopoulos (* 1987), griechischer Fußballspieler
 Eleftherios Thanopoulos (* 1975), griechischer Leichtathlet, Olympiateilnehmer
 Konstantinos Thanopoulos, griechischer Sportschütze, Olympiateilnehmer
 Kostas Thanopoulos, griechischer Fußballfunktionär